Рублёв (Рублёва) — русская фамилия. Известные носители:

Рублёв 
 Андрей Рублёв (ок. 1360—1428) — русский иконописец.
 Рублёв, Андрей Андреевич (род. 1997) — российский профессиональный теннисист, олимпийский чемпион.
 Рублёв, Василий Фёдорович (1937—1994) — советский и российский художник, скульптор.
 Рублёв, Вячеслав Владимирович (род. 1979) — украинский политический деятель.
 
 Рублёв, Степан Трофимович (1900—1991) — советский военный деятель, генерал-майор (1945).

Псевдоним 
 Андрей Рублев (Рувлев) — псевдоним русского советского писателя-фантаста Сергея Михайловича Беляева (1883—1953).
 Михаил Рублев — псевдоним советского писателя Льва Владимировича Рубинштейна (1905—1995).



Другое 
 (2457) Рублёв — астероид, названный в честь иконописца Андрея Рублёва.

См. также 
 Андрей Рублёв (значения)
 Рублёво (значения)